Buna Vestire se poate referi la:

 Buna Vestire, sărbătoare creștină celebrată anual pe 25 martie
 Buna Vestire (ziar) a fost un cotidian, oficios al Mișcării legionare, înființat în 1937
 Buna Vestire (pictură de Leonardo da Vinci), pictură realizată de Leonardo da Vinci în jurul anului 1475
 Buna Vestire (pictură din Muzeul Luvru), pictură realizată în jurul anului 1478, aflată la Muzeul Luvru din Paris
 Buna Vestire (Crivelli), pictură de Carlo Crivelli din 1486 aflată la „Galeria națională” din Londra

Vezi și 
 Biserica Buna Vestire (dezambiguizare)